Eric Farris (1986-), joueur de baseball professionnel américain ;
 John Farris (1936-), écrivain et dramaturge américain, auteur de roman noir et de roman d’horreur ;
 Kendrick Farris (1986-), haltérophile américain ;
 Kris Farris (1977-), joueur de foot US américain ;
 Maude Farris-Luse (1887-2002), supercentenaire américaine ;
 Steve Farris (1957-), guitariste américain (Mr. Mister) ;
  (1957-), musicien australien (INXS) ;
 Ty Farris, rappeur américain (Purple Gang).